Józef Wiśniewski (1788–1864) – major kawalerii, dowódca Pułku Krakusów Księcia Józefa Poniatowskiego (1831), porucznik wojsk napoleońskich
 Józef Ignacy Wiśniewski (1891–1937) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Złotym Krzyżem Zasługi
 Józef Henryk Wiśniewski (1931–2016) – polski poeta i prozaik
 Józef Wiśniewski (1933–2017) – polski działacz sportowy, wieloletni prezes WKS Lublinianka, oficer LWP
 Józef Wiśniewski (1940–1996) – polski hokeista, olimpijczyk